

Patronyme
 Alan Stacey, un pilote automobile britannique.
 Hans Stacey, un pilote automobile néerlandais.
 Terry Stacey, un directeur de la photographie anglais.

Prénom 
 Stacey Augmon, basketteur américain ;
 Stacey Kent, chanteuse de jazz ;
 Stacey Dash, actrice ;
 Stacey Williams (1968-), mannequin américaine ;
 Stacey Blades (1968-), guitariste & membre du groupe  ;
 Stacey Q, chanteuse pop.
 

Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom épicène